Символ драхмы:
 Символ древнегреческой драхмы  — символ денежной единицы Древней Греции (см. «Древнегреческая драхма»).
 Символ древнегреческой драхмы  — символ единицы измерения массы Древней Греции (см. «Древнегреческая драхма»).
 Символ аптекарской драхмы  — символ единицы измерения массы в алхимии и фармацевтике (см. «Аптекарская драхма»).
 Символ греческой драхмы  — символ национальной валюты Греции в 1832—2002 годах (см. «Греческая драхма»).